Kasteel Geusselt, een kasteel in het noordoosten van Maastricht
Nabije locaties in Maastricht die hiernaar genoemd zijn:
 Geusselt (stadion), een voetbalstadion
 Geusselt (verkeersknooppunt), de kruising van Rijksweg 2 met de Terblijterweg / Viaductweg
 Geusselt Businesspark
 Geusseltpark, een sport- en woonpark